Lingüística: Nom de la lletra V.
 Mitologia escandinava: antic déu escandinau. Vegeu déu Ve.